Onofre ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Onofre (* 1947), mexikanischer Fußballspieler
 Marta Onofre (* 1991), portugiesische Stabhochspringerin

San Onofre steht für: 
 San Onofre (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Sucre
 Kernkraftwerk San Onofre, Kalifornien

Siehe auch:
 Onofrei
 Onofri
 Onofrio
 Onophrios